1-я Алекса́ндровка (Алекса́ндровка Пе́рвая) — деревня Дёмшинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Расположена на правом берегу реки Плавицы; на противоположном берегу находится деревня Панино-Липецкое. Вдоль южной границы проходит шоссе Добринка — Средняя Матрёнка; по нему через реку переброшен мост.

Известна с первой половины XIX века. В 1862 году называлась Алекса́ндровкой-Саве́льевкой; тогда в ней был конезавод. Название — от имени и фамилии одного из владельцев. Позже деревня стала Алекса́ндровкой, а поздние советские годы к ней добавилось определение Первая — в отличие от Второй Александровки.

В Александровке детские годы провёл писатель А. И. Эртель (1855—1908).

Население

Объекты культурного наследия 
 Курганная группа     (11 насыпей)

Примечания

Литература

См. также 
В Добринском районе есть также:
 Село Александровка
 Деревня Александровка
 Деревня 2-я Александровка

Александровка